Carlos Armando Gruezo Arboleda (Santo Domingo, 19 de abril de 1995), é um futebolista equatoriano que atua como meia. Atualmente, joga pelo San Jose Earthquakes.

Títulos

Barcelona Sporting Club 
 Campeonato Equatoriano de Futebol: 2012

Ligações externas 
 
 

Futebolistas do Equador
Futebolistas do Independiente del Valle
Futebolistas do Barcelona Sporting Club
Futebolistas do VfB Stuttgart
Futebolistas do Football Club Dallas
Futebolistas do FC Augsburg
Jogadores da Seleção Equatoriana de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2014
Jogadores da Copa América de 2016
Jogadores da Copa América de 2019
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2022